La Deutsche Fußballmeisterschaft 1982 est la  du championnat d'Allemagne féminin de football. 

Le premier niveau du championnat féminin oppose seize clubs allemands dans une compétition à élimination directe. Cette compétition consiste en quatre tours de confrontations directes aller-retour, à l’exception de la finale qui se joue sur un seul match.

À l'issue de la saison, le SSG Bergisch Gladbach décroche le cinquième titre de champion d'Allemagne de son histoire.

Participants 
Ce tableau présente les seize équipes qualifiées pour disputer le tournoi 1982. On y trouve le nom des clubs, la date de création du club, la Regionalliga d'où il est issu, le nom des stades ainsi que la capacité de ces derniers.

Légende des couleurs

Compétition

Bilan de la saison

Statistiques

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnat d'Allemagne de football féminin
 Coupe d'Allemagne de football féminin 1981-1982

Liens externes 
 News, Matchs, Équipes, Transferts sur weltfussball.de 
 Saison sur soccerway.com

Championnat d'Allemagne féminin de football
Allemagne féminin